Стельмах — майстер, який робить вози, сани, колеса
 Стельмах — діалектна назва тесляра
 «Стельмах» — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 10 гривень.
 «Стельмах» — пам'ятна монета НБУ номіналом 5 гривень. ‎

Прізвище 

Стельмах — українське прізвище
 Стельмах Богдан Михайлович — український поет, драматург.
 Стельмах Ольга Петрівна — український вчений-економіст.
 Стельмах Володимир Семенович — голова Нацбанку України.
 Стельмах Володимир Володимирович — український регбіст
 Стельмах Григорій Юхимович — український етнограф.
 Стельмах Дмитро Миколайович (1982—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стельмах Дмитро Михайлович (*1957) — український письменник і перекладач.
 Стельмах Едвард — політичний діяч, прем'єр канадської провінції Альберта.
 Стельмах Михайло Андрійович ( 1966) — радянський футболіст і український футбольний тренер.
 Стельмах Михайло Панасович (1912—1983) — український письменник, драматург, фольклорист.
 Стельмах Нахум (1936 — 1999) — ізраїльський футболіст і тренер.
 Стельмах Олександр Анатолійович (1981—2022) — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стельмах Олександр Миколайович (1990—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стельмах Сергій Вікторович — командир авіаційної ланки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни.
 Стельмах Тарас Іванович (1975—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стельмах Ярослав Михайлович (1949—2001) — український дитячий письменник, кіносценарист, син письменника Михайла Стельмаха.

Українські прізвища
Ремісники